NGC 4094 (другие обозначения — MCG -2-31-16, UGCA 269, IRAS12033-1414, PGC 38346) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Ворона. Открыта Джоном Гершелем в 1836 году.

Галактика имеет видимый бар, но в то же время его светимость 1,3% от светимости всей галактики находи на грани приборного обнаружения: светимость галактики гораздо лучше моделируется диском и балджем без бара, чем моделью с баром.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4094
Ворон (созвездие)